Грип:

Фамилия 
  (род. 1949) — финский спорстсмен, многократный паралимпийский чемпион в лыжном кроссе и биатлоне.
  (род. 1941) — шведский футболист, игрок Кубков мира в составе национальной сборной (1970, 1974).
  (род. 1938) — шведский футбольный тренер, обладатель Кубка Швеции в качестве тренера клуба «Мальмё» (1984).
 Грип, Эбба (1583—1666) — шведская дворянка.
  (1905—2007) — шведский геолог, обладатель Золотой медали Шведской королевской академии инженерных наук (1982).
  (1844—1922) — норвежский и шведский дипломат, посланник Шведско-норвежской унии в США (1889—1906).

Топоним 
  — архипелаг и заброшенная рыбацкая деревня в фюльке (округе) Мёре-ог-Ромсдал, Норвегия.
  — бывший муниципалитет в Мёре-ог-Ромсдал, существовавший с 1897 года, в 1964 объединился с Кристиансунном.

 Ставкирка на Грипе — норвежская приходская церковь на острове Грип в Кристиансунне.
 Аббревиатура
 ГРИП — Глубина резко изображаемого пространства

См. также